La liste ci-dessous répertorie les plus grandes entreprises espagnoles. Le classement est établi sur quatre critères : le chiffre d'affaires, le bénéfice, l'actif comptable et la valeur de marché.

2018

2017

2016

2015

2011

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Forbes Global 2000
 Fortune Global 500

Espagne